Les Casseurs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Casseurs (Breaker ! Breaker !), film américain réalisé par Don Hulette (1977)
 Les Casseurs, série de bandes dessinées franco-belges de Christian Denayer et André-Paul Duchâteau (1975-1988)